Riso peut faire référence à :

Anthroponyme 
 Riso, cardinal du 
 Francesco Riso (1826-1860), patriote italien
 Camillo De Riso (1854-1924), acteur et réalisateur italien
 Stéphanie Riso (née en 1976), haute fonctionnaire française de l'Union européenne
 Sebastiano Riso (né en 1983), scénariste et réalisateur italien

Autres   
 Riso, appellation courante de la risographie
 Palais Riso, musée situé à Palerme (Italie)
 Revue internationale des sciences de l'organisation, une revue scientifique

Homonymie de patronyme italien